Рождествено (усадьба Кутайсовых)
 Рождествено (усадьба Рукавишниковых)
 Рождествено (усадьба Соллогубов)